Mantis může být:

 Mantis (hmyz) – rod Mantis z čeledi kudlankovití (Mantidae) z řádu kudlanky (Mantodea)
 MantisBT – webová aplikace, SW pro evidenci chyb (bug tracking), anebo i obecně evidenci ticketů oddělení technické podpory 
 MANTIS – německý systém protiletadlové obrany